Meisenberg steht für:

 Meisenberg (Unterharz), Berg im Unterharz
 Meisenberg (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Meisenberg ist der Familienname von:
 Gerhard Meisenberg (* 1953), deutscher Biochemiker
 Martina Meisenberg (* 1967), deutsche Fernsehmoderatorin
 Michael Meisenberg (1944–2020), deutscher Jurist, Richter in Bamberg
 Peter Meisenberg (* 1948), deutscher Schriftsteller, Drehbuch- und Hörspielautor

Siehe auch:
 Maisenberg (Begriffsklärung)
 Meißenberg
 Klinik Meissenberg
 Meisenburg (Begriffsklärung)